Gallaudet ist der Familienname folgender Personen:
 Edson Fessenden Gallaudet (1870–1945), amerikanischer Luftfahrtpionier
 Edward Miner Gallaudet (1837–1917), Gründer der Gallaudet-Universität, Sohn von Thomas
 Thomas Hopkins Gallaudet (1787–1851), amerikanischer Geistlicher

Gallaudet steht außerdem für:
 Gallaudet University, Universität für schwerhörige und gehörlose Studenten in Washington DC
 Gallaudet Aircraft Company, amerikanisches Luftfahrtunternehmen
 Gallaudet D-1, amerikanisches Versuchs-Flugboot